

Sigle 
 Nuova storiografia israeliana
 Namibian Standards Institution

Codici 
 NSI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Yaoundé-Nsimalen, Yaoundé, Camerun

Altro 
 NSÍ Runavík – società calcistica faroese